Il tabellone singolare del Mexico City Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Francisco Maciel. In finale ha sconfitto Luis Herrera con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-3.

Teste di serie

  Andrew Sznajder (quarti di finale)
  Martin Wostenholme (quarti di finale)
  MaliVai Washington (primo turno)
  Mario Tabares (secondo turno)

  Olivier Delaître (primo turno)
  Bryan Shelton (quarti di finale)
  Broderick Dyke (primo turno)
  Andres Võsand (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Mexico City Challenger 1990